Beatrix Bavorská (1344 – 25. prosince 1359) byla manželka švédského protikrále a poté spoluvládce Švédska Erika XII. Jejími rodiči byli císař Ludvík IV. Bavor a jeho druhá manželka Markéta Holandská.

Život 
Beatrix se za o pět let staršího švédského korunního prince Erika vdala na přelomu let 1355 a 1356, ve svých dvanácti letech. V roce 1357 byl švédský král Magnus IV. nucen podělit se o vládu se svým synem, který získal většinu jižního Švédska a Finsko. Země se znovu spojila v roce 1359, kdy se otec a syn stali spoluvládci.

Erik zemřel v létě roku 1359, přičemž z vraždy byla obviňována i jeho matka Blanka Namurská. Současní historici se však kloní k názoru, že příčinou smrti mohl být mor, který v té době ve Švédsku řádil. Obětí moru se zřejmě stala i patnáctiletá Beatrix, která zemřela v prosinci téhož roku. Je také možné, že Beatrix zemřela při porodu dítěte, které se narodilo mrtvé nebo zemřelo brzy po porodu.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Wittelsbachové
Folkungové
Švédské královny
Narození v roce 1344
Úmrtí v roce 1359
Úmrtí 25. prosince
Oběti moru 14. století
Pohřbení ve Stockholmu
Ženy